Qiterlikassak bezeichnet:
 Qiterlikassak (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qiterlikassak (Insel), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland